Спля́ча красу́ня:

 «Спляча красуня» — традиційна європейська казка, уперше опублікована Шарлем Перро (1697). Її інтерпретації:
 У театрі
 «» — опера Карафа ді Колобрано за лібретто Ежена де Планара (1825).
 «Спляча красуня» — балет Жана Омера на музику Фердінана Герольда за лібретто Ежена Скріба (1829).
 «Спляча красуня» — балет Петра Чайковського (1889, op. 66) за лібретто Івана Всеволожського та Маріуса Петіпа, вперше поставлений Маріусом Петіпа на сцені Маріїнського театру (Санкт-Петербург 1890).
 «» — опера Енгельберта Гумпердінка(1902).

 У кінематографі

 «Спляча красуня» — німий короткометражний фільм Люсьєна Нонге і Фернана Зекка (1902).
 «» — німий фільм Пауля Лені (Німеччина, 1917).
 «Спляча красуня» — фільм Георгія і Сергія Васильєвих (СРСР, 1930).
 «» — фільм Луїджі К'яріні з Луїзою Ферідою в головній ролі (Італія, 1942).
 «» — фільм-казка Фріца Геншова (ФРН, 1955).
 «Спляча красуня» — фільм-балет Аполлінарія Дудко та Констянтина Сергеєва (СРСР, 1964).
 «» — фільм-казка Вальтера Бека (НДР, 1971).
 «» — музичний фільм (США—Ізраїль, 1987).
 «» — фільм-казка Станіслава Парницького (Німеччина-Чехословаччина, 1990).
 «» — фільм-казка Аренда Агте (Німеччина, 2008).
 «» — фільм-казка Олівера Дікманна (Німеччина, 2009).
 «Спляча красуня» — телевізійний фільм Катрін Брейя (Франція, 2010).
 «Спляча красуня» — художній фільм Джулії Лі (Австралія, 2011).
 «Спляча красуня» — драма Марко Беллокйо (Італія, 2012).

 В анімації
 «Спляча красуня» — мальований анімаційний фільм студії Волта Діснея (США, 1959).
 «» — анімаційний фільм Тосіюкі Такасі (Японія—США, 1995).
 «Спляча красуня бабусі О'Грімм» — анімаційний фільм Нікі Фелана (Ірландія, 2008).

 У літературі
 «Спляча красуня» — трилогія Енн Райс, опублікована під псевдонімом А. Н. Рокелор (1983—1985).